Paris Masters — мужской международный теннисный турнир, проходящий в Париже (Франция) поздней осенью на крытых хардовых кортах дворца спорта «Аккорхотелс Арена». С 1990 года турнир относится к категории ATP Masters 1000, с призовым фондом около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

Общая информация 
Зальный турнир в Париже в рамках мужского профессионального тура проводится с 1968 года; с тех пор турнир не проводился лишь считанное число раз: в 1971 (из-за проведения в городе Итогового турнира серии Гран-при) и в 1983-85 годах (из-за финансовых проблем). С созданием в 1990 году основного тура ATP французский турнир получил его самую престижную категорию — Мастерс.

Победители и финалисты
Рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде является Новак Джокович: серб выигрывал парижские соревнования шесть раз. Борис Беккер является рекордсменом соревнования по числу финалов: немец пять раз участвовал в решающих играх (3-2). Рекордсменами парного турнира по числу титулов являются братья Брайаны, четырежды становившиеся лучшими на местных кортах. Рекордсменом по числу участий в финал является Паул Хархёйс, шесть раз игравший в титульных матчах и одержавший в них три победы.

Финалы турнира

См. также 
 Open GDF Suez

Ссылки 
 Официальный сайт